Негруш — власна назва.

Особи 
 Негруш — прізвище.

Топоніми

А-душ-Негруш — парафія.